Никола́й Богомо́лов: Богомолов, Николай Алексеевич (1950—2020) — российский филолог и литературовед, профессор.
 Богомолов, Николай Михайлович (1841—1888) — русский публицист, редактор журнала «Сотрудник народа».
 Богомолов, Николай Олегович (род. 1991) — российский хоккеист.
 Богомолов, Николай Тимофеевич (1923—1981) — Герой Советского Союза.